Yao Jie – astista cinese
Yao Jie – giocatrice di badminton cinese naturalizzata olandese